«Дя́дюшкин сон» — художественный фильм, снятый в 1966 году по одноимённой повести Ф. М. Достоевского.

Сюжет 
В провинциальный город Мордасов приезжает старый богатый князь К.

Одна из местных дам, Марья Александровна Москалёва, стремится выдать за него замуж свою дочь Зину. Таким образом Марья Александровна желает стереть в мордасовском обществе память о неудачном романе Зины и учителя её младшего брата.

Поначалу оказавшая сопротивление Зина всё-таки соглашается на участие в интриге матери.

Однако хитроумный план Марьи Александровны разрушен Мозгляковым, отвергнутым претендентом на руку Зины, уверившим полоумного князя, что его сватовство к девушке — всего лишь сон.

Съёмки 
Съёмки уличных сцен фильма проходили в Вологде. Домом Москалёвой стал так называемый «дом Барша» по адресу Набережная 6-й Армии, 101. Экстерьером городского театра послужил значительно декорированный дом № 129 по этой же улице рядом с Церковью Успения Пресвятой Богородицы. Катания на возках городские сплетницы устраивали на Кремлёвской площади на фоне Церкви Александра Невского (при встрече героинь Смирновой и Мордюковой с дамами общества на Кремлёвской площади, тем не менее их возки движутся от перекрёстка улиц Предтеченской и Советской на фоне Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Рощенье).

В ролях 
 Сергей Мартинсон — князь К.
 Лидия Смирнова — Мария Александровна Москалёва, первая дама города Мордасова
 Жанна Прохоренко — Зинаида Афанасьевна Москалёва, её дочь
 Николай Рыбников — Павел Александрович Мозгляков, жених Зины, дальний родственник князя
 Николай Крючков — Афанасий Матвеевич Москалёв, муж Марии Александровны
 Людмила Шагалова — Настасья Петровна Зяблова, дальняя родственница Марии Александровны
 Алла Ларионова — Наталья Дмитриевна Паскудина
 Клара Лучко — Анна Николаевна Антипова, прокурорша
 Нонна Мордюкова — Софья Петровна Карпухина (в ориг. Фарпухина), полковница.
 Валентин Зубков — Вася, школьный учитель Нина Агапова — Фелисата Михайловна Александра Данилова — Луиза Карловна Клавдия Хабарова — Акулина Перфильевна Петрухина Лидия Драновская — дама Светлана Коновалова — дама Валентина Ушакова — дама Тамара Яренко — дама Зоя Степанова — дама Зоя Василькова — дама с собачкой Гавриил Белов — Гришка, лакей Москалёвой Антонина Кончакова — дама''

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Константин Воинов, Лидия Вильвовская
 Режиссёр: Константин Воинов
 Операторы:
 Николай Немоляев
 Георгий Куприянов
 Художник: Борис Бланк
 Художник по костюмам: Лидия Наумова
 Композитор: Роман Леденёв

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Дядюшкин сон» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1966 года